Суперкубок Франції з футболу 2004 — 28-й розіграш турніру. Матч відбувся 31 липня 2004 року між чемпіоном Франції Ліоном та володарем кубка Франції Парі Сен-Жермен.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

2004
Франція
2004 у французькому спорті